Manuel Bulnes puede referirse a:

Manuel Bulnes Quevedo, militar realista chileno;
Manuel Bulnes Prieto, militar y político chileno, hijo del anterior, presidente de la República entre 1841 y 1851;
Manuel Bulnes Pinto, militar y político chileno, hijo del anterior;
Manuel Bulnes Sanfuentes, abogado y político chileno, nieto de Bulnes Prieto.